Puskás, Pușcaș:
 Ferenc Puskás (Biró), né Purczeld (1927  2006), fotbalist
 Valentin-Zoltán Puskás (* 1949, Sovata (Szováta)), un jurist român
 (Magdalena) "Magda" Puskas (* 1961, Reghin (Szászrégen)), folkista

Pușcaș 
 Louis Vasile Pușcaș (1915, Aurora, Illinois, Statele Unite  2009), un episcop român greco-
 Ioan Pușcaș (* 1932, Treznea (Ördögkút), Sălaj), un redutabil radiolog
 Victor Pușcaș (Виктор Степанович Пушкаш; * 1943, Arionești, raionul Dondușeni)
 Vasile Pușcaș (* 1952, Surduc (Szurduk)), un profesor, diplomat și om politic român
 Mircea Pușcaș (* 1967), un sculptor moldovean
 Cristian Pușcaș (* 1970, Reșița), un jucător român de fotbal

Vezi și 
 Pușcașu (dezambiguizare)
 Pușcași (dezambiguizare)

Nume de familie ungurești
Nume de familie din Transilvania
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave